Halopegia är ett släkte av strimbladsväxter. Halopegia ingår i familjen strimbladsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Strimbladsväxter
Halopegia